NKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanchino (Cina)